Aeroporto di Casablanca-Mohammed V – principale aeroporto di Casablanca situato a 30 km dalla città
Aeroporto di Casablanca-Anfa – aeroporto situato a circa 6 km a sud-ovest di Casablanca